Наролген — название населённых пунктов в Казахстане:
 Наролген — село в Улытауском районе Улытауской области.
 Наролген — село в Амангельдинском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 году.